Kåtaträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kåtaträsket, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (6,02 ha)
Lill-Kåtaträsket, sjö i Bodens kommun, 
Kåtaträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,4 ha)
Kåtaträsket (Lycksele socken, Lappland, 717244-164677), sjö i Lycksele kommun,  (33,6 ha)
Kåtaträsket (Lycksele socken, Lappland, 719579-163782), sjö i Lycksele kommun,  (40,3 ha)
Kåtaträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (1,04 km²)
Kåtaträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (39,9 ha)
Lilla Kåtaträsket, sjö i Sorsele kommun,  (33,2 ha)
Stora Kåtaträsket, sjö i Sorsele kommun,  (86,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn